Municipio Mariño, puede referirse a varios municipios de Venezuela:

 Municipio Mariño, en el estado Aragua.
 Municipio Mariño, en el estado Nueva Esparta.
 Municipio Mariño, en el estado Sucre.